Chief Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chief Peak (Kalifornien)	
 Chief Peak (Montana)